Гимарайнш (значения) — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Гимарайнш, Бернарду (1825—1884) — бразильский прозаик, драматург и поэт. 
 Гимарайнш, Джалма (1894—1973) — бразильский геохимик и минералог.
 Гимарайнш Роза, Жуан (1908—1967) — бразильский писатель.
 Гимарайш, Энрике (род. 1972) — бразильский дзюдоист.
 Гимарайш Нето, Луис де Араужо (более известный как Луис Араужо; род. 1996) — бразильский футболист.

Топоним 
 Гимарайнш — город и муниципалитет в Португалии, основанный в 1096 году.
 Гимарайнш — средневековый замок в городе Гимарайнш в Португалии.

Другое 
 «Витория Гимарайнш» — футбольный клуб одноимённого города.

См. также